Апертура 1994 () — первая половина 65-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 1994/95 на rsssf.com

1994
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1994 году